Gibbula monodonta är en snäckart. Gibbula monodonta ingår i släktet Gibbula och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
monodonta